Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in semifinale da Julio Peralta e Horacio Zeballos.

In finale Peralta e Zeballos hanno sconfitto Dustin Brown e Frances Tiafoe con il punteggio di 4-6, 7-5, [10-6].

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (primo turno)

 Brian Baker /  Nikola Mektić (ritirati)
 Julio Peralta /  Horacio Zeballos (campioni)

Alternate 
  Jared Donaldson /  Thiago Monteiro (primo turno)

Wild card 

  Dustin Brown /  Frances Tiafoe (finale)

 Máximo González /  Juan Mónaco (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2017